Jay O'Brien (né le  à Hingham, dans le Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il joue à la position de centre.

Biographie

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2014-2015 || Dexter School || USHS ||31 ||5 ||4 ||9 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Dexter School || USHS ||29 ||14 ||20 ||34 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Thayer Academy || USHS ||30 ||24 ||41 ||65 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Phantoms de Youngstown || USHL ||4 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Thayer Academy || USHS ||30 ||43 ||37 ||80 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Phantoms de Youngstown || USHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Friars de Providence || NCAA ||25 ||2 ||3 ||5 ||10 || || || || ||
|-
| 2019-2020 || Vees de Penticton || LHCB ||46 ||25 ||41 ||66 ||51 || 5|| 5|| 5|| 10||2
|-
| 2020-2021 || Terriers de Boston || NCAA ||16 || 8 || 8 || 16 || 8 || || || || ||
|-
| 2021-2022 || Terriers de Boston || NCAA  ||24 ||10 ||12 ||22 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en novembre 1999
Naissance à Hingham (Massachusetts)
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Phantoms de Youngstown
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Attaquant de hockey sur glace